

Кузнечна (річка Охотського моря)
 Кузнечна (притока Буюклінки), річка на острові Сахалін
 Кузнечна (присілок), Красночетайський район, Чувашія